Toponímia:
 Toyota (ciutat), ciutat japonesa a la prefectura d'Aichi, a l'est de Nagoya
 Toyota Center, pavelló dels Rockets de l'NBA, els Comets de la WNBA i els Aeros de l'AHL 
 Toyota Park, estadi de futbol de Chicago dels Chicago Fire
 Toyota Stadium, estadi de futbol a Frisco, Texas, a l'àrea metropolitana de Dallas
 Organitzacions:
 Toyota F1, equip amb el qual la multinacional japonesa Toyota va competir entre les temporades 2002 i 2009 de Fórmula 1 
 Toyota Motor Corporation o Toyota, corporació multinacional japonesa que fabrica automòbils, incloent les filials Daihatsu i Hino
 Toyota-United Pro Cycling Team, equip ciclista professional estatunidenc de categoria Continental 
 Automòbils:
 Toyota Auris, cotxe de tipus compacte fabricat per Toyota que substituí el Toyota Corolla a Europa 
 Toyota Camry, cotxe de tipus mid size fabricat per Toyota 
 Toyota Comfort, automòbil fabricat per Toyota des de (1995 - 2017) amb l'objectiu d'esdevindre taxi al Japó 
 Toyota Corolla, automòbil del segment C produït pel fabricant japonès d'automòbils Toyota des de l'any 1966 
 Toyota Corolla Verso, monovolum del segment C desenvolupat pel fabricant d'automòbils japonès Toyota
 Toyota JPN Taxi, automòbil dedicat per a taxi fabricat per Toyota Kong)
 Toyota Prius, automòbil amb motor híbrid de gasolina i elèctric 
 Toyota Supra, esportiu de tracció del darrere produït pel fabricant japonès Toyota (1979 -2002)
 Toyota Tacoma, vehicle compacte de tipus pick up construït per Toyota des de l'any 1995 
 Toyota Tundra, vehicle de tipus full size pick-up fabricat per Toyota des de l'any 2000 com a substitut de l'anterior Toyota T100
 Toyota Yaris, automòbil del segment B produït pel fabricant japonès Toyota